Aldona Dąbrowska piosenkarka
 Alicja Dąbrowska ur. 1976 aktorka
 Alicja Dąbrowska ur.1956 polityk
 Ania Dąbrowska ur. 1981 piosenkarka
 Anna Dąbrowska ur. 1998 judoczka
 Halina Dąbrowska 1898-1975 malarka
 Izabela Dąbrowska ur. 1966 aktorka
 Jadwiga Dąbrowska 1891-1982 bibliotekarka
 Katarzyna Dąbrowska ur. 1984 piosenkarka
 Krystyna Dąbrowska 1906-1944 rzeźbiarka
 Krystyna Dąbrowska ur. 1973 szachistka
 Magdalena Dąbrowska ur. 1976 aktorka
 Małgorzata Dąbrowska ur. 1956 historyk
 Maria Dąbrowska 1889-1965 pisarka
 Wanda Dąbrowska 1884-1974 bibliotekarka
 Zofia Dąbrowska 1924-1944 uczestniczka powstania warszawskiego
 Zuzanna Dąbrowska dziennikarka, polityk